Az élőhalottak éjszakája 1968-as amerikai horrorfilm George Romero rendezésében
Az élőhalottak éjszakája 1990-es amerikai horrorfilm Tom Savini rendezésében
Az élőhalottak éjszakája 2006-os kalandfilm Jeff Broadstreet rendezésében